Madison es un nombre propio ambiguo que hace referencia a varios artículos:

Personas
Madison Adams, actriz;
Madison Beer, actriz;
Madison Brengle, tenista profesional;
Madison Davenport, actriz;
Madison De La Garza, actriz;
Madison Grant, eugenesista y conservacionista estadounidense;
Madison Hu, actriz infantil;
Madison Iseman, actriz
Madison Ivy, actriz alemana;
Madison Keys, tenista estadounidense;
Madison Kocian, gimnasta estadounidense;
Madison Leisle
Madison Lintz
Madison Parker
Madison Pettis
Madison Rayne, luchadora estadounidense;
Madison Riley, actriz;
Madison Ziegler, bailarina;

Véase también

Nombres ambiguos